Сезон 1912 е вторият сезон на футболен клуб ОЛЛС. Отборът играе в клас „Б“ на Московската футболна лига и завършва на второ място.

Състав

Класиране

Мачове

Източници

Външни препратки 
 Информация в cska-games.ru
 Съставът на ОЛЛС в сайта footballfacts.ru

1912